Brotorp kan syfta på:

 Brotorp – ett torp i stadsdelen Bagarmossen, Stockholm
 Brotorp, Sundbyberg – en stadsdel i Sundbyberg
 Brotorp, Säffle kommun – bebyggelse i Säffle kommun
 Furulund och Brotorp – en småort i Vårgårda kommun